Rissne (metrostation) : metrostation in de gemeente Sundbyberg van de T10 (metrolijn)
 Rissne (stadsdeel) : stadsdeel van de gemeente Sundbyberg